Il singolare del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Frew McMillan 6-2, 6-3.

Teste di serie 
 Jimmy Connors (campione)
 Harold Solomon (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cologne Grand Prix 1976